een plaats in de Italiaanse provincie Catanzaro, zie Borgia (Italië)
 een Italiaans adellijk geslacht van Spaanse afkomst, zie Huis Borgia
 Franco Borgia, Italiaans politicus
 een Amsterdams herendispuut, zie o.v. Borgia
 een groep van Meso-Amerikaanse codices, zie Borgiagroep
 een Meso-Amerikaanse codex, zie Codex Borgia
 een bordspel, zie Borgia (spel)
 een stripverhaal, zie Borgia (strip)
 een Frans-Duitse televisieserie, zie Borgia (televisieserie)
 een computerspel van Daedalic Entertainment, zie Borgia (computerspel)